Летающий Якоб () — шведская запеканка, состоящая из курицы, сливок, соуса чили, бананов, жареного арахиса и бекона. В оригинальном рецепте курицу заправляют итальянской приправой. Блюдо запекается в духовке и обычно подается с рисом и салатом.

Блюдо было изобретено Уве Якобссоном, который работал в сфере авиаперевозок, отсюда и название. Рецепт был впервые опубликован в шведском кулинарном журнале Allt om mat в 1976 году.

Примечания

Ссылки 
 Flying Jacob, classic Swedish dish
 Куда летишь ты, Якоб? Рецепт курицы с бананами и беконом

Шведская кухня
Блюда из курятины
Бананы